Terán steht für:
 Terán (Kantabrien), eine spanische Gemeinde in der Region Kantabrien

Terán ist der Familienname bzw. Namensteil folgender Personen:
 Amanda Mireya Terán Munguía (* 1941), mexikanische Botschafterin
 Fernando Arrabal Terán (* 1932), spanisch-französischer Schriftsteller und Dichter, siehe Fernando Arrabal
 Filemón Fierro y Terán (1859–1905), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Victoria-Tamaulipas
 Helizandro Terán Bermúdez (* 1965), venezolanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Mérida
 Heraclio Eder Sánchez Terán (* 1986), mexikanischer Leichtathlet, siehe Eder Sánchez
 Julio César Terán Dutari (* 1933), panamaischer Jesuit, römisch-katholischer Bischof
 Lisa Saint Aubin de Terán (* 1953), britische Journalistin und Autorin
 Manuel Terán (* 1989), bolivianischer Leichtathletik
 Manuel de Mier y Terán (?–1852), Botaniker
 María Fernanda Álvarez Terán (* 1989), bolivianische Tennisspielerin
 Mario Terán (1942–2022), bolivianischer Feldwebel, erschoss Che Guevara 
 Martín Terán (* 1969), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Max Antonio Burgués Terán (* 1953), costa-ricanischer Unternehmer, Politiker und Diplomat
 Samantha Terán (* 1981), mexikanische Squashspielerin
 Sebastián Terán (* 1992), ecuadorianischer Badmintonspieler
 Tomás Terán (1895–1964), spanisch-brasilianischer Pianist und Klavierpädagoge
 Toribio Terán Prado (1785–unbekannt), nicaraguanischer Politiker und Director Supremo von Nicaragua

Siehe auch:
 Teran